Uma revista shelter (ou shelter magazine) é uma publicação periódica com foco editorial em design de interiores, arquitetura, móveis e muitas vezes jardinagem.

O termo é usado com mais frequência no comércio de publicações de revistas dos EUA. O exemplo mais antigo desse significado "principalmente norte-americano" registrado pelo Oxford English Dictionary é de um artigo do New York Times publicado em 3 de julho de 1946, em referência a Your Own Home, uma "revista de abrigos dedicada a habitação de baixo custo", que foi relatada como tendo ganhado um novo gerente de publicidade.

Exemplos de revistas shelter nos EUA 

 Architectural Digest
 Better Homes and Gardens
 Country Life in America (1901–1942)
 Country Living
 The Craftsman
 Desert Magazine
 Domino
 Dwell
 Elle Decor
 House Beautiful
 House Method
 Lonny
 Martha Stewart Living
 Metropolitan Home
 Midwest Living
 Southern Living
 Sunset
 This Old House
 Traditional Home
 Veranda

Shelter Magazine também é o título de uma revista comercial para construtores nos EUA.

Revistas dos Estados Unidos